Themes (Rick Wakeman), een muziekalbum van Rick Wakeman
Themes (Vangelis), een verzamelalbum van Vangelis